Brometo de ferro (II)
 Brometo de ferro (III)

Brometos
Compostos de bromo
Compostos de ferro
Química